У́рмас А́лендер ( ; 22 ноября 1953, Таллин, ЭССР — 28 сентября 1994, Балтийское море) — эстонский рок-певец и композитор.

Биография 
Родился в Таллине в семье моряка. Прославился, будучи солистом рок-ансамбля «Ruja», созданного осенью 1971 года пианистом Рейном Раннапом.

Записал большое количество пластинок и кассет, в том числе: «Ruja», «Üle müüri» («Через стену»), «Kivi veereb» («Камень катится»), «Pop Ruja», «Пусть будет всё» (на русском языке, 1989), «Must lind» («Чёрная птица»).

С 1979 по 1980 год Урмас Алендер выступал в эстонской панк-рок-группе «Propeller». Другие группы, с которыми выступал Алендер, были «Teravik» (1973—1976), «Data» (1988−1989), а в 1983 году он недолго играл в группе «Kaseke».

Исполнял, в основном, свои собственные произведения и песни Рейна Раннапа. Сохранилась также сделанная в Стокгольме редкая запись песни Тойво Курмета «Flying Away», которая вошла в выпущенный автором альбом «Muusikavooluses» («В потоке музыки», Стокгольм; 2008).

Урмас Алендер погиб 28 сентября 1994 года — он был одним из 989 пассажиров затонувшего в Балтийском море парома «Эстония».

Алендеру посвящён документальный фильм Лии Саккос () «По ту сторону воды» («Teisel pool vett», 2003). В качестве названия фильма режиссёр выбрала название популярной песни, которую Алендер исполнял с группой «Руя» ().

Личная жизнь 
В 1976 году женился. В 1979 году у него родилась дочь Йоко, также у него был сын Йон.

Ансамбли 
 «Варьюд» ( — «Тени»; 1969—1970)
 «Андромееда» («Andromeeda», 1971—1974)
 «Теравик» ( — «Остриё»; 1973—1976)
 «Дата» («Data», 1988—1989)
 «Пропеллер» (, 1979—1980)
 «Руя» («Ruja», 1971—1988)
 «Казеке» ( — «Берёзка»; 1983)

Дискография

Альбомы 
 «Vana kloun» («Старый клоун», 1992)
 «Hingelind» («Птица души», 1994)
 «Kogutud teosed I. 1968—1980» («Избранные произведения I. 1968—1980», 2000)
 «Kogutud teosed II. 1981—1993» («Избранные произведения II. 1981—1993», 2000)
 «Kui mind enam ei ole» («Если меня больше нет», 2001)
 «Armastuse ämblik» («Паук любви», 2003)
 «Kohtumine Albertiga» («Встреча с Альбертом», 2003)

Примечания

Ссылки 
 Урмас Алендер исполняет песню «Teisel pool vett» («По ту сторону воды») на музыкальном фестивале в Тарту  // видео из архива Эстонского телевидения, 1986
 
 Ruja
 Urmas Alender Biography 
 Postimees: Mitmekülgne Urmas Alender saanuks laupäeval 50 21.11.2003

Рок-музыканты Эстонии
Рок-музыканты СССР